Єлизавета Люксембурзька (1409—1442) — королева Угорщини та Чехії, ерцгерцогиня австрійська.
 Єлизавета Люксембурзька (1901—1950) — люксембурзька принцеса, дочка Вільгельма IV, в шлюбі принцеса Турн-і-Таксіс.
 Єлизавета Люксембурзька (1922—2011) — принцеса Люксембургу, в заміжжі — герцогиня Гогенберг.